Ondertunum

steht für
 Ondertunum, historischer, lateinischer Name für den Ort Anderten, heute ein Stadtteil von Hannover, Niedersachsen

ist der Name von
 Bernhard Bidonis filius de Ondertunum, Zeuge bei der Grenzziehung zwischen den Bistümern Hildesheim und Minden